

Toponyme 
 Miège, commune suisse

Patronyme 
 Bernard Miège (né en 1941), chercheur français en sciences de la communication.
 David Miège (né en 1968), dessinateur français.
 Émile Miège (1880-1969), botaniste français.
 Guy Miège (né en 1644), linguiste et lexicographe anglais.
 Jean-Baptiste Miège (1815-1884), prêtre jésuite français (savoyard), vicaire apostolique de Kansas.
 Jean-Louis Miège (né en 1923), historien français. 
 Jacques Miège (né en 1914), botaniste français, professeur à l'université de Genève et directeur des jardins et conservatoire botaniques de Genève de 1965 à 1979

Paronyme 
 Mièges, commune française

Homonymie de patronyme